Heerenveen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland
Heerenveen (plaats), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland

Verwante betekenis:
sc Heerenveen, voetbalclub van Heerenveen
VV Heerenveen, amateurvoetbalclub in Heerenveen
Station Heerenveen, spoorwegstation in Heerenveen